Costa Coffee – sieć kawiarni

Miejscowości:
 Costa – miejscowość i gmina we Francji
 Costa – miejscowość w Portugalii, w gminie Guimarães

W anatomii termin costa używany jest dla różnych wyniesionych listewek, żeberek i krawędzi, w szczególności:
 costa (vena costalis) − żyłka kostalna, zwykle będąca jednocześnie przednią krawędzią skrzydła; z epitetem także jako określenie innych żyłek:
 costa apicalis − scalone żyłka radialna i medialna w tylnym skrzydle błonkówek
 costa basalis − żyłka bazalna
 costa connectens − żyłka medialna w tylnym skrzydle pluskwiaków różnoskrzydłych
 costa cubitalis − żyłka kubitalna
 costa decurrens − druga żyłka kubitalna w tylnym skrzydle pluskwiaków różnoskrzydłych
 costa lineata − żyłka analna vannusa w tylnym skrzydle pluskwiaków różnoskrzydłych
 costa mediga − żyłka medialna
 costa primaria − zlane żyłka subkostalna i radialna w tylnym skrzydle pluskwiaków różnoskrzydłych
 costa radiantis − żyłka analna w tylnym skrzydle pluskwiaków różnoskrzydłych
 costa recurrens − żyłka powrotna
 costa subtensa − druga żyłka kubitalna w tylnym skrzydle pluskwiaków różnoskrzydłych
 oraz określenia poszczególnych krawędzi skrzydła: costa iugalis, costa jugalis, costa remigialis, costa vannalis
 costa (costa valvae) − grzbietowy brzeg walwy samców motyli
 costa − pogrubiona część peniferum małżoraczków
 costa − listewka radialna na zewnętrznej powierzchni skorupki ramienionogów
 costa − jeden z dwóch zlanych kolców w zooidach mszywiołów z rzędu Cheilostomata
 costa − dochodzące do warstwy powierzchniowej przedłużenia septy niektórych koralowców
 costa − adradialny rząd płytek pławnych żebropławów
 costa − zaokrąglone listewki na muszli mięczaków
 costa lateralis (costula lateralis) − listewki na powierzchni poztułowia niektórych błonkówek

Ludzie o nazwisku Costa:
 Achille Costa (1823-1898) – włoski entomolog
 Adrian Costa (ur. 1977) – australijski narciarz
 Afonso Costa (1871-1937) – portugalski prawnik
 Albert Costa Casals (ur. 1975) – tenisista hiszpański
 Aldo Costa (ur. 1961) – włoski inżynier
 Anderson Costa (ur. 1984) – brazylijski piłkarz
 Andrea Costa (1851-1910) – włoski anarchista
 António Costa (ur. 1961) – portugalski polityk
 Antony Costa (ur. 1981) – brytyjski piosenkarz
 Armando Costa (ur. 1975) – portugalski niepełnosprawny sportowiec
 Carlos Costa (ur. 1968) – tenisista hiszpański
 Diego Costa (ur. 1988) – brazylijski piłkarz
 Dino Da Costa (ur. 1931) – brazylijski piłkarz
 Douglas Costa de Souza (ur. 1990) – brazylijski piłkarz
 Eduardo Costa (ur. 1982) – brazylijski piłkarz
 Fabrizio Costa (ur. 1954) − włoski reżyser filmowy
 Flávio Costa (1906-1999) − brazylijski piłkarz
 Gabriel Costa (ur. 1954) – polityk i dyplomata z Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, dwukrotny premier
 Gal Costa (ur. 1945) – brazylijska piosenkarka
 Héctor Costa (1929-2010) – urugwajski koszykarz
 Hubert Costa (ur. 1953) – polski polityk
 Jair da Costa (ur. 1940) – brazylijski piłkarz
 Joana Costa (ur. 1981) – brazylijska lekkoatletka
 Jorge da Costa (1406-1508) – portugalski kardynał
 Jorge Costa (ur. 1971) – portugalski piłkarz
 Keila Costa (ur. 1983) – brazylijska lekkoatletka
 Lorenzo Costa (1460-1535) – włoski malarz
 Lucio Costa (1902-1998) – brazylijski architekt i urbanista
 Manuel Pinto da Costa (ur. 1937) – polityk Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
 Marlenis Costa (ur. 1973) – kubańska siatkarka
 Martín Esteban Blanco Costa (ur. 1985) – argentyński siatkarz
 Melanie Costa (ur. 1989) – hiszpańska pływaczka
 Michael Costa (1808-1884) – brytyjski dyrygent i kompozytor
 Nicolas Costa (ur. 1991) – brazylijski kierowca wyścigowy.
 Nikka Costa (ur. 1972) – amerykańska piosenkarka
 Paolo Costa (ur. 1943) – włoski polityk
 Paulinho Da Costa (ur. 1948) – brazylijski perkusista
 Raffaele Costa (ur. 1936) – włoski polityk
 Ricardo Costa (ur. 1981) – portugalski piłkarz
 Rui Costa (ur. 1972) – piłkarz portugalski
 Rui Costa (ur. 1986) – portugalski kolarz
 Silvia Costa (ur. 1964) – kubańska lekkoatletka, skoczkini wzwyż
 Silvia Costa (ur. 1949) – włoska polityk
 Teddy Da Costa (ur. 1986) – francuski hokeista
 Tomás Costa (ur. 1985) – argentyński piłkarz
 Túlio Costa (ur. 1969) – brazylijski piłkarz

Przypisy